Се́веро-Кавка́зская у́лица или Северокавка́зская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Северокавказская улица — улица в Волгограде
 Северо-Кавказская улица — улица в Ростове-на-Дону
 Северо-Кавказская улица — улица в Ставрополе

См. также 

 Кавказская улица
 Северокавказский переулок — переулок в Харькове
 Северокавказский въезд — улица в Харькове